Сонинке́ (самоназвание soninkanxaane; Aswanek, Aswanik, Azer, Ceddo, Cheddo, Gangara, Genger, Kwara, Maraka, Marka, Markaajo, Markakan, Sarakole, Sarakolle, Sarakule, Sarakulle, Sarangkole, Sarangkolle, Saraxuli, Sebbe, Serahule, Serecole, Soninkanxanne, Soninke, Sooninke, Wakkore, Wankara) — язык семьи манде, на котором говорит народ сонинке в Западной Африке: Мали (северо-запад, область Каес: округа Йелимане, Каес, Ниоро; область Куликоро: округа Банамба, Колокани, Куликоро, Нара; область Сегу: округа Барауэли и Сегу; 6 принципиальных городов, 163 деревни), Гамбия (юго-восточный край, дивизии Верхняя Река и остров МакКарти, 17 деревень), Гвинея-Бисау (северо-восток, севернее города Гауаль; город Бисау), Мавритания (юго-восток: регионы Кидимага, Куркуль, Худ-аль-Гарби, Худ-ас-Сарки; провинциальные города Каэди и Селибаби, 45 деревень), и Сенегал (регион Тамбакуда, около южного берега реки Сенегал, 42 деревни; принципиальные города Бакель, Мудери, Уаунде и Яфера; область Колда, севернее от города Велингара).

У сонинке есть несколько диалектов: азер (аджер, асер), герига (гирига), кинбакка и кинхенна.

Всего на сонинке говорит 2 138 110 человек. Большинство носителей — 1 280 000 (2009) — проживает в Мали. Также распространён в Сенегале (281 000 носителей (2015)), Гамбии (166 000 (2006)), Мавритании (204 000 (2016)), Гвинее (12 000 (2018)) и Гвинее-Бисау (5110 (2014)).

Лингвистически ближе всего к сонинке языки бозо.

Алфавит на основе латинского, используемый в Сенегале: A a, B b, C c, D d, E e, F f, G g, H h, I i, J j, K k, L l, M m, N n, Ñ ñ, Ŋ ŋ, O o, P p, Q q, R r, S s, T t, U u, W w, X x, Y y. В алфавите сонинке, используемом в Мали вместо буквы Ñ ñ используется Ɲ ɲ (ранее обозначалась как Ny ny).

Соответствие алфавитов на латинской и арабской графической основах:

Примечания 

Языки манде
Языки Мали
Языки Сенегала
Языки Гамбии
Языки Мавритании
Языки Гвинеи-Бисау
Языки Гвинеи
Языки Кот-д’Ивуара